Тахи́р Юсу́пович База́ров (род. , ) — советский и российский психолог, специалист в области психологии менеджмента.

Доктор психологических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, заместитель руководителя филиала МГУ в Ташкенте (с момента его основания в 2006 г.), входил в состав учёного совета МГУ (2002—2012). С 2007 года осуществляет научное руководство Институтом практической психологии при Высшей школе экономики. Является членом президиума Российского психологического общества, в 1994—2012 гг. был его вице-президентом и исполнительным директором.

Опубликовал более 100 научных работ. При участии и под редакцией Т. Ю. Базарова составлен учебник для вузов «Управление персоналом», который имеет рекомендацию Министерства образования РФ. Учебник «Эффективный менеджмент: практикум» под его же редакцией в 2017 году удостоился диплома I степени на конкурсе «Университетская книга» (в номинации «За высокую культуру изданий учебных книг»).

Занимает должность заместителя главного редактора «Российского психологического журнала».

В 2004 году был психологом на проекте «Фабрика звёзд».

Двукратный победитель конкурса «Золотая психея»: в номинации «Личность года в психологической практике» (2004, за популяризацию практической психологии благодаря психологическому сопровождению ТВ-проекта «Фабрика звезд») и в номинации «Проект года в психологическом образовании» (2014, как автор учебника «Психология управления персоналом»).

Биография 
Родился 7 мая 1955 года в семье военнослужащего. Этнический узбек.

В 1977 году окончил факультет психологии МГУ и поступил в его аспирантуру. В 1979 году начал преподавание на кафедре социальной психологии в Московском Государственном Университете, которое продолжает до настоящего времени. Под руководством Г. М. Андреевой в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию «Социально-психологическая ориентировка непосредственного руководителя трудового коллектива».

С 1981-го по 1990-й год служил в структурах министерства внутренних дел СССР, занимаясь научно-исследовательской и педагогической деятельностью. В 1990—1992 годах проработал в нескольких консультационно-образовательных учреждениях, в 1992—1994 годах — в Роскадрах при Правительстве РФ. В 1996 году создал кафедру управления персоналом Института повышения квалификации Государственной службы РАГС при Президенте РФ.

В 1990 году получил звание доцента. В 1999 году защитил докторскую диссертацию «Социально-психологические методы и технологии управления персоналом организации», и в следующем году стал профессором МГУ. В 2000—2005 годах являлся заместителем декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Избранные публикации 
 Агеев B. C., Базаров Т. Ю., Скворцов В. В. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров. — Москва: Издательство МГУ, 1986.
 Базаров Т. Ю. Технология центров оценки для государственных служащих. Проблемы конкурсного отбора. — Москва: ИПК Госслужбы, 1995.
 Базаров Т. Ю., Беков Х. А., Аксенова Е. А. Методы оценки управленческого персонала государственных и коммерческих структур: Методическое пособие. — Москва: ИПК Госслужбы, 1995.
 Базаров Т. Ю. Управление персоналом развивающейся организации. — Москва: ИПК Госслужбы, 1996.
 Аксенова Е. А., Базаров Т. Ю., Беков Х. А., Лукьянова Н. Ф., Талан М. В..Управление персоналом в системе государственной службы: учебное пособие. — Москва: ИПК Госслужбы, 1997.
 Управление персоналом. Учебник / под редакцией Базарова Т. Ю., Ерёмина Б. Л. — Москва: ЮНИТИ, 1998. ISBN 5-238-00290-4
 Базаров Т. Ю. Методы эффективного обучения взрослых. — Москва–Берлин: Transform, 1998.
 Базаров Т. Ю. Социально-психологические методы и технологии управления персоналом организации: учебно-методическое пособие. — Москва: ИПК Госслужбы, 1999.
 Базаров Т. Ю. Психологические аспекты управления персоналом в системе государственной службы: учебное пособие. — Волгоград: Издательство ВАГС, 2002.
 Базаров Т. Ю. Психологические грани изменяющейся организации. — Москва: Аспект пресс, 2007.
 Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум. — Москва: Юнити-Дана, 2009. ISBN 978-5-238-01500-2
 Базаров Т. Ю. Технология центра оценки персонала: процессы и результаты (практическое руководство). Москва: Кнорус, 2011. ISBN 978-5-406-00659-7
 Базаров Т. Ю. Психология управления. Теория и практика: учебник для бакалавров. — Москва: Издательство Юрайт, 2014. ISBN 978-5-9916-3302-4
 Базаров Т. Ю.  Психология управления персоналом: учебник и практикум для академического бакалавриата — Москва: Издательство Юрайт, 2014. ISBN 978-5-9916-5833-1
 Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования — Москва: Академия, 2017. ISBN 978-5-4468-5104-1
 Базаров Т. Ю., Ладионенко М. А. Технологические основы оценки персонала (методические рекомендации к курсу "Ассессмент-центр") — Москва: Перо, 2017. ISBN 978-5-906946-25-6

Примечания

Ссылки 
 Psyjournals.ru — Базаров Тахир Юсупович. Биография
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Факультет психологии — Базаров Тахир Юсупович
 Центр кадровых технологий — XXI век — Базаров Тахир Юсупович
 
 Ведущий портал о кадровом менеджменте — Базаров Тахир Юсупович, резюме
 Томский Государственный Университет — Издательский Дом завоевал пять дипломов на международном конкурсе
 

Социальные психологи
Психологи XX века
Психологи XXI века
Психологи СССР
Психологи России
Выпускники факультета психологии МГУ
Преподаватели факультета психологии МГУ
Члены Российского психологического общества
Участники проектов Викимедиа
Московский методологический кружок
Авторы учебников психологии